Miko Malkamäki (né le  à Kokkola en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute dans la SM-liiga avec le Tappara Tampere. Il décroche le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät Pori. Il manque l'intégralité de la saison 2014-2015 en raison d'une blessure

Carrière internationale 
Il a représenté la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| 2006-2007 || Suomi U20 || Mestis || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -||-
|- 
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga ||27 ||2 ||1 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Suomi U20 || Mestis || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2008-2009 || Tappara Tampere || SM-liiga ||20 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009|| LeKi || Mestis || 24|| 1|| 8|| 9|| 14|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2009-2010 || Tappara Tampere || SM-liiga || 6|| 0|| 0||0 || 2|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2009-2010|| LeKi || Mestis || 4|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2009-2010 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 25|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2010-2011 || Ässät || SM-liiga || 54|| 3|| 11|| 14|| 36|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2011-2012 || Ässät || SM-liiga || 25|| 0|| 4|| 4|| 16|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Ässät || SM-liiga|| 51|| 3|| 6|| 9|| 22|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| Ässät || SM-liiga|| 56|| 1|| 11|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Sport Vaasa || Liiga|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - ||  || -

Au niveau international

Trophées et honneurs personnels 
 SM-liiga
 Champion de Finlande
 Victoire : 2013.

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Lempäälän Kisa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Naissance à Kokkola